Bigelow Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bigelow Lake (Kalifornien), im Tuolumne County
 Bigelow Lake (Washington), im Thurston County